Södermark är ett svenskt efternamn som har burits av bland andra:

Frida Södermark (född 1978), löpare.
Olof Johan Södermark (1790–1848), militär, målarkonstnär och skulptör.
Per Södermark (1822–1889), militär och målarkonstnär.
Per Södermark (1863–1952), ämbetsman och musiker.

Se även
Södermark, en tätort i Björneborg i Satakunta i Finland.

Svenska efternamn